Argentinski tango i komunikacija

Argentinski tango od svojih početaka do dana današnjeg koristi se u različite svrhe, jedna od njih je da pomaže u kontroliranju različitih tjelesnih i mentalnih smetnji. 
Jedna od njih je razvijanje motorčkih sopsobnosti i kreiranje. Kako su prolazile godine ljudi su postali svjesni svojih prirodnih kretnji i kretnji koje koristi tango. Osvještavanje tjele dovelo je do pravilnijeh držanja tjela i povćanaja vokabulara kretnji.

Svjesnot o pokretima je dovela do svjesnosti komunikacije u paru. Osobe djele pokret kako bi se reklo srcem, točnije u donjem djelu trbuha/pelvisa skriva se ne tako tajni centra sljeđenja i vođenja. Kada osvjetimo od kuda se noge kreću i osjet ponuđenog impulsa osobe koja nudi pokret dolazimo do potpuno nove kretaive. S tjelom plešemo zajedno, a svatko od prisutnih u paru svoje pokrete nogu može koristiti za vlastiti izražaj.

Argentinski tango nudi nam mogućnost djeljenja, stvaranja i kreiranja. U zajedništvu i za sebe.
U cijelom svijeti taj oblik neverbalnog komuniciranja, uvažavanja daje priliku i otvora nova vrata u verbalnoj komunikaciji. Tango je nametljiv i nenametljiv istovremeno. Zbog bogatstva pokreta koji nisi strogo zadani zbog sudačkih kriterija kao u sportskom plesu, nudi jednu posebnu slobodu.

Vanjske poveznice 
www.reuters.com – Luis Andres Henao: »Patients embrace Argentine tango as new therapy«  
rt.com/news – Argentine tango has therapeutic effects on Parkinson’s disease sufferers – study 

Latinskoamerički plesovi
Sociologija